Staudacherhof bezeichnet
 Staudacherhof, ein Gutshof in der Ortschaft Weindorf (Gemeinde Guttaring) im Krappfeld, Kärnten
 Staudacherhof (auch Aichhof), ein Gutshof in der Ortschaft Lassenberg, Gemeinde Glödnitz im  Gurktal, Kärnten
 Staudacherhof, ein Gutshof in Nußdorf-Debant in Osttirol

Siehe auch:
 Staudachhof